

Muškarci 
Osvajači olimpijskih medalja u atletskoj disciplini skok u dalj prikazani su u sljedećoj tablici, a rezultati iskazani u metrima:

Žene 
Osvajačice olimpijskih medalja u atletskoj disciplini skok u dalj prikazani su u sljedećoj tablici:

Atletske skakačke discipline na Olimpijskim igrama
Skok u dalj